Amara steht für:

 Amara (Gattung), Gattung der Laufkäfer
 Amara (Sängerin) (* 1984), italienische Musikerin
 Amara (See), Steppensee in Rumänien
 Amara (Sprache), austronesische Sprache auf Neubritannien, Papua-Neuguinea

Orte:
 Amara (Nubien), eine antike nubische Stadt
 Amara (Ialomița), Stadt in Rumänien
 Amara (Buzău), Dorf in Rumänien
 Amara (Irak), Stadt im Irak

Amara ist der Familienname folgender Personen:
 Fadela Amara (* 1964), französische Politikerin
 Isabella Amara (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Lucine Amara (* 1927), US-amerikanische Opernsängerin
 Luigi Amara (* 1971), mexikanischer Schriftsteller
 Mourad Amara (* 1959), algerischer Fußballspieler
 Prince Amara (* 1973), Leichtathlet aus Sierra Leone
 Sammy Amara (* 1979), deutscher Rocksänger und Songwriter

Siehe auch:
 Amhara
 Ammara